Санчо VI Мудрый (; умер , Памплона) — король Наварры с 1150 года, сын короля Гарсии IV и Маргариты д’Аилье.

Биография 
В первые годы своего правления Санчо подписал с Кастилией и Арагоном Тудиленское и Каррионское соглашения, уступив им часть своих территорий. Однако позже он приложил все усилия, чтобы восстановить Наваррское королевство в прежних границах, и добился своего.

Санчо враждовал с графом Барселоны Рамоном Беренгером IV, но с его сыном Альфонсом II подписал мирный договор, и в 1190 году в Борхе даже заключил союз против Кастилии.

Санчо основал ряд монастырей и вывел Наварру на политическую сцену Европы. Он был первым, кто именовал себя «королём Наварры», исключив из титула Памплону.

Дочь Санчо Беренгария Наваррская с 1191 года была супругой короля Англии Ричарда I Львиное Сердце (детей в браке не было).

Санчо VI умер 27 июня 1194 года в Памплоне, где и похоронен.

Генеалогия

Память 
Именем Санчо Мудрого назван фонд, созданный в 1955 году и посвящённый сохранению наследия Страны Басков.

Примечания

Литература 
 

Похороненные в Памплонском соборе
Династия Хименес
Инфанты Наварры
Короли Наварры
Правители Европы XII века